AYH steht für:
 RAF Alconbury (IATA-Code), Militärflugplatz in Cambridgeshire, East Anglia, England
 Axtell Yates Hallett, als Arcadis UK Teil von Arcadis

ayh steht für:
 Hadhrami (ISO-639-3-Code), arabischer Dialekt der Hadramis im Hadramaut

Abkürzung